Se llama alboaire a la labor que antiguamente se hacía en las capillas o bóvedas adornándolas con azulejos. Se conocen así especialmente  las que se fabricaban en forma de horno a las que actualmente se llaman de vuelta de horno. 

Alboaire es una voz anticuada de arquitectura que procede del árabe alboair que significaba lugar para encender fuego a manera de horno.

Referencias
Diccionario de la lengua castellana, 1770

Elementos arquitectónicos